Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2014 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní šestnáct tenistů po výhrách ve třech kvalifikačních kolech.

Hráči

Nasazení hráčů 
  Paolo Lorenzi (kvalifikován)
  Julian Reister (2. kolo)
  Jevgenij Donskoj (2. kolo)
  Blaž Rola (kvalifikační kolo)
  Go Soeda (1. kolo, skreč)
  Andreas Haider-Maurer (kvalifikován)
  Tim Smyczek (kvalifikační kolo)
  Diego Sebastián Schwartzman (kvalifikován)
  Peter Gojowczyk (2. kolo, skreč)
  Michael Berrer (2. kolo)
  Malek Džazírí (2. kolo)
  Andrej Kuzněcov (kvalifikační kolo)
  Denis Kudla (1. kolo)
  Guido Pella (2. kolo)
  Blaž Kavčič (2. kolo)
  Frank Dancevic (kvalifikační kolo)
  Horacio Zeballos (2. kolo)
  Andreas Beck (kvalifikován)
  Damir Džumhur (kvalifikován)
  Thiemo de Bakker (1. kolo)
  Ryan Harrison (2. kolo)
  Daniel Evans (1. kolo)
  Tacuma Itó (1. kolo)
  Adrian Ungur (1. kolo)
  Máximo González (2. kolo)
  Ričardas Berankis (kvalifikační kolo, odstoupil)
  Peter Polansky (kvalifikován)
  Samuel Groth (kvalifikační kolo)
  Júiči Sugita (1. kolo)
  Gerald Melzer (2. kolo)
  Marsel İlhan (2. kolo)
  Facundo Bagnis (kvalifikován)

 Kvalifikanti 
  Paolo Lorenzi
  Peter Polansky
  Laurent Lokoli
  James Ward
  Ante Pavić
  Andreas Haider-Maurer
  Miloslav Mečíř, ml.
  Diego Sebastián Schwartzman
  Simone Bolelli
  Damir Džumhur
  Facundo Bagnis
  Gastão Elias
  Andreas Beck
  Andrea Arnaboldi
  James Duckworth
  'Potito Starace

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

French Open 2014